Baldwin Township ist der Name folgender Townships:

in den Vereinigten Staaten:
 Baldwin Township (Delta County, Michigan)
 Baldwin Township (Iosco County, Michigan)
 Baldwin Township (Minnesota)
 Baldwin Township (North Carolina)
 Baldwin Township (North Dakota)
 Baldwin Township (Pennsylvania)

in Kanada:
 Baldwin Township (Ontario)